Stati Uniti d'America
 Three Lakes – census-designated place della Contea di Miami-Dade, Florida
 Three Lakes – census-designated place della Contea di Snohomish, Washington
 Three Lakes – città della Contea di Oneida, Wisconsin